Суперкубок Румунії з футболу 1999 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 жовтня 1999 року між чемпіоном Румунії клубом Рапід та володарем кубка Румунії клубом Стяуа.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

1999
Румунія
1999 у румунському спорті